Dit is een lijst van planetoïden 45801-45900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45801) - || 2000 PF28|| 4 augustus 2000 || NEAT
|-
| (45802) - || 2000 PV29|| 5 augustus 2000 || M. J. Holman
|-
| (45803) - || 2000 QH1 || 23 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (45804) - || 2000 QP2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45805) - || 2000 QU18|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45806) - || 2000 QN20|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45807) - || 2000 QY20|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45808) - || 2000 QG24|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45809) - || 2000 QH28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45810) - || 2000 QP32|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45811) - || 2000 QN38|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45812) - || 2000 QV39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45813) - || 2000 QA45|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45814) - || 2000 QJ61|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45815) - || 2000 QF67|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45816) - || 2000 QO72|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45817) - || 2000 QM78|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45818) - || 2000 QG79|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45819) - || 2000 QL101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45820) - || 2000 QQ102|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45821) - || 2000 QS114|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45822) - || 2000 QQ116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45823) - || 2000 QC120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45824) - || 2000 QB122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45825) - || 2000 QW123|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45826) - || 2000 QX128|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45827) - || 2000 QV149|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45828) - || 2000 QK157|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45829) - || 2000 QR166|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45830) - || 2000 QW181|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45831) - || 2000 QW184|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45832) - || 2000 QK186|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45833) - || 2000 QX188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45834) - || 2000 QU229|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (45835) - || 2000 RZ || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (45836) - || 2000 RT21|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (45837) - || 2000 RD27|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (45838) - || 2000 RV30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (45839) - || 2000 RQ37|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (45840) - || 2000 RU44|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (45841) - || 2000 RX55|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (45842) - || 2000 RC66|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (45843) - || 2000 RL73|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (45844) - || 2000 RN74|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (45845) - || 2000 RM75|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (45846) Avdellidou || 2000 RA96|| 4 september 2000 || LONEOS
|-
| (45847) Gartrelle || 2000 RC96|| 4 september 2000 || LONEOS
|-
| (45848) - || 2000 SY11|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (45849) - || 2000 SG98|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (45850) - || 2000 SH209|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (45851) - || 2000 SH239|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (45852) - || 2000 SG259|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (45853) - || 2000 SN263|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (45854) - || 2000 SR285|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (45855) Susumuyoshitomi || 2000 TA2 || 3 oktober 2000 || BATTeRS
|-
| (45856) - || 2000 TO38|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45857) - || 2000 TH61|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (45858) - || 2000 UP7 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45859) - || 2000 UG13|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45860) - || 2000 UG27|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45861) - || 2000 UZ37|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45862) - || 2000 UQ51|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45863) - || 2000 UQ81|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45864) - || 2000 UO97|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45865) - || 2000 UT97|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45866) - || 2000 UX109|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (45867) - || 2000 VS17|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (45868) - || 2000 VB20|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (45869) - || 2000 VG34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (45870) - || 2000 VW37|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (45871) - || 2000 VD38|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (45872) - || 2000 VR49|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (45873) - || 2000 VK61|| 9 november 2000 || LINEAR
|-
| (45874) - || 2000 WM3 || 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (45875) - || 2000 WJ19|| 25 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (45876) - || 2000 WD27|| 26 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (45877) - || 2000 WR29|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (45878) Sadaoaoki || 2000 WX29|| 23 november 2000 || BATTeRS
|-
| (45879) - || 2000 WR33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (45880) - || 2000 WG49|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (45881) - || 2000 WD55|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (45882) - || 2000 WX61|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (45883) - || 2000 WL87|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (45884) - || 2000 WB93|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (45885) - || 2000 WX95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (45886) - || 2000 WL115|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (45887) - || 2000 WS117|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (45888) - || 2000 WL130|| 20 november 2000 || Spacewatch
|-
| (45889) - || 2000 WU130|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (45890) - || 2000 WS169|| 26 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (45891) - || 2000 WG178|| 28 november 2000 || Spacewatch
|-
| (45892) - || 2000 WR179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (45893) - || 2000 XL7 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (45894) - || 2000 XW15|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (45895) - || 2000 XV25|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (45896) - || 2000 XT27|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (45897) - || 2000 XB28|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (45898) - || 2000 XQ49|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (45899) - || 2000 XS49|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (45900) - || 2000 YG10|| 20 december 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten